J30 peut faire référence à :
 Orthobicoupole décagonale (J30), une figure géométrique ;
 Rhinite allergique et vasomotrice, d'après la classification internationale des maladies ;
 Westinghouse J30, un turboréacteur américain produit par la Westinghouse Aviation Gas Turbine Division.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres